Ká, az egyik ókori egyiptomi lélekfogalom
 Ká, a Dzsungel könyve egyik szereplője